Jacquinot kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Jacquinot Rocks, 
 Mount Jacquinot, 

Robotskapade Antarktisförgreningar